Wiktorija Jewgienjewna Wołczkowa, po mężu Bucajewa, ros. Виктория Евгеньевна Волчкова (Буцаева) (ur. 30 lipca 1982 w Leningradzie) – rosyjska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Salt Lake City (2002), 4-krotna brązowa medalistka mistrzostw Europy (1999–2002), brązowa medalistka finału Grand Prix (2002), dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów (1998, 1999), zwyciężczyni finału Junior Grand Prix (1998) oraz medalistka mistrzostw Rosji.

Jej mężem jest rosyjski hokeista Jurij Bucajew z którym ma syna urodzonego w marcu 2012 roku.

Po zakończeniu kariery sportowej w 2007 roku została trenerką łyżwiarstwa figurowego. Do jej uczniów należą:
 Sofja Biriukowa
 Polina Korobiejnikowa

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Trenerzy łyżwiarstwa figurowego
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie związani z Petersburgiem
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Petersburgu